92-я пехотная дивизия () — тактическое соединение сухопутных войск вооружённых сил нацистской Германии периода Второй мировой войны.

История 
92-я пехотная дивизия была сформирована 15 января 1944 года в военном округе Богемии и Моравии во время 25-й волны мобилизации Вермахта.

В феврале части дивизии передислоцированы на Итальянский фронт, где вошли в состав 14-й армии генерал-полковника Эберхарда фон Макензена. Участвовала в боях на Зимней линии, в Альбанских горах, но, не полным составом, а штурмовой группой. Потерпела поражение в боях с союзниками, была распущена, личный состав пошёл на доукомплектование 362-й пехотной дивизии. 92-я дивизия была официально расформирована 20 июня 1944.

Местонахождение 
 с января по февраль 1944 (Протекторат Богемии и Моравии)
 с февраля по июнь 1944 (Италия)

Подчинение 
 в резерве 14-й армии группы армий «C» (февраль — июнь 1944)

Командиры 
 оберст Фрейхерр де ла Залле фон Луизенталь (15 января — 10 февраля 1944)
 генерал-лейтенант Вернер Гёриц (10 февраля — 9 июня 1944)

Состав 
 1059-й гренадерский полк (Grenadier-Regiment 1059)
 1060-й гренадерский полк (Grenadier-Regiment 1060)
 192-й артиллерийский полк (Artillerie-Regiment 192)
 192-й сапёрный батальон (Pionier-Bataillon 192)
 192-й противотанковый дивизион (Panzerjäger-Abteilung 192)
 192-й батальон связи (Nachrichten-Abteilung 192)
 192-й отряд материального обеспечения (Nachschubtruppen 192)
 192-й полевой запасной батальон (Feldersatz-Bataillon 192)

См. также 
 93-я пехотная дивизия
 Список дивизий вермахта и войск СС

Литература 
 Georg Tessin. Band 3: Die Landstreitkräfte. Nr. 6-14 // Verbände und Truppen der Deutschen Wehrmacht und Waffen SS im Zweiten Weltkrieg 1939—1945 — 2. — Osnabrück: Biblio Verlag, 1974. — Vol. 3. — 330 p. — ISBN 3-764-80942-6.

Пехотные дивизии Германии во Второй мировой войне
Воинские части и формирования, созданные в 1944 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1944 году